Charivari kan verwijzen naar:
Een oud volksgericht; zie charivari (volksgericht).
Een zilveren kettingsieraad met breloques, als oude variant op de bedelarmband; zie charivari (ketting).
Een Frans satirisch blad; zie Le Charivari.